Ударный — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ударный — агрогородок в Несвижском районе Минской области.

Россия 
 Ударный — станция в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Ударный — посёлок городского типа в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Ударный — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Ударный — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Ударный — посёлок в Солнечногорском районе Московской области.
 Ударный — посёлок в Горьковском районе Омской области.
 Ударный — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Ударный — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.
Ударный — до 2004 года название села Ударное в Углегорском районе Сахалинской области.

См. также 
 Ударное